Список всех описанных видов пауков семейства Oxyopidae на 12 сентября 2013 года.

Hamadruas
Hamadruas Deeleman-Reinhold, 2009
 Hamadruas austera (Thorell, 1894) — Сингапур
 Hamadruas heterosticta (Pocock, 1897) — Сулавеси, Молуккские острова
 Hamadruas hieroglyphica (Thorell, 1887) — Китай, Мьянма
 Hamadruas insulana (Thorell, 1891) — Никобарские острова
 Hamadruas pupulus (Thorell, 1890) — Ниас
 Hamadruas severa (Thorell, 1895) — Мьянма, Ломбок
 Hamadruas signifera (Doleschall, 1859) — Ява
 Hamadruas sikkimensis (Tikader, 1970) — Индия, Китай
 Hamadruas superba (Thorell, 1887) — Мьянма, Таиланд, Борнео

Hamataliwa
Hamataliwa Keyserling, 1887
 Hamataliwa albibarbis (Mello-Leitao, 1947) — Бразилия
 Hamataliwa argyrescens Mello-Leitao, 1929 — Бразилия
 Hamataliwa aurita Zhang, Zhu & Song, 2005 — Китай
 Hamataliwa banksi (Mello-Leitao, 1928) — Мексика до Коста-Рики
 Hamataliwa barroana (Chamberlin & Ivie, 1936) — Мексика до Панамы
 Hamataliwa bicolor (Mello-Leitao, 1929) — Бразилия
 Hamataliwa bituberculata (Mello-Leitao, 1929) — Бразилия, Гайана
 Hamataliwa brunnea (F. O. P.-Cambridge, 1902) — Мексика
 Hamataliwa buelowae Mello-Leitao, 1945 — Аргентина
 Hamataliwa bufo Brady, 1970 — Панама
 Hamataliwa catenula Deeleman-Reinhold, 2009 — Малайзия, Борнео, Зондские острова
 Hamataliwa caudata Mello-Leitao, 1929 — Бразилия
 Hamataliwa cavata (Kraus, 1955) — Сальвадор
 Hamataliwa cheta Brady, 1970 — Гватемала
 Hamataliwa circularis (Kraus, 1955) — Сальвадор
 Hamataliwa communicans (Chamberlin, 1925) — Гаити
 Hamataliwa cooki Grimshaw, 1989 — Северные Территории, Квинсленд
 Hamataliwa cordata Zhang, Zhu & Song, 2005 — Китай
 Hamataliwa cornuta (Thorell, 1895) — Мьянма
 Hamataliwa crocata Brady, 1970 — Панама
 Hamataliwa cucullata Tang, Wang & Peng, 2012 — Китай
 Hamataliwa difficilis (O. P.-Cambridge, 1894) — Мексика
 Hamataliwa dimidiata (Soares & Camargo, 1948) — Бразилия
 Hamataliwa dubia (Mello-Leitao, 1929) — Бразилия
 Hamataliwa facilis (O. P.-Cambridge, 1894) — Мексика, Гватемала
 Hamataliwa flebilis (O. P.-Cambridge, 1894) — Мексика до Панамы
 Hamataliwa floreni Deeleman-Reinhold, 2009 — Малайзия, Борнео
 Hamataliwa foveata Tang & Li, 2012 — Китай
 Hamataliwa fronticornis (Lessert, 1927) — Конго
 Hamataliwa fronto (Thorell, 1890) — Суматра
 Hamataliwa globosa (F. O. P.-Cambridge, 1902) — Мексика до Панамы
 Hamataliwa grisea Keyserling, 1887 — США, Мексика
 Hamataliwa haytiana (Chamberlin, 1925) — Гаити
 Hamataliwa helia (Chamberlin, 1929) — США, Мексика, Гайана, Таиланд, Борнео, Суматра
 Hamataliwa hista Brady, 1970 — Панама
 Hamataliwa ignifuga Deeleman-Reinhold, 2009 — Борнео
 Hamataliwa incompta (Thorell, 1895) — Мьянма, Таиланд, Малайзия, Филиппины, Борнео
 Hamataliwa kulczynskii (Lessert, 1915) — Эфиопия, Восточная, Южная Африка
 Hamataliwa labialis (Song, 1991) — Китай
 Hamataliwa laeta (O. P.-Cambridge, 1894) — Мексика
 Hamataliwa latifrons (Thorell, 1890) — Суматра
 Hamataliwa maculipes (Bryant, 1923) — Антигуа
 Hamataliwa manca Tang & Li, 2012 — Китай
 Hamataliwa marmorata Simon, 1898 — Бразилия, Парагвай
 Hamataliwa menglunensis Tang & Li, 2012 — Китай
 Hamataliwa micropunctata (Mello-Leitao, 1929) — Бразилия
 Hamataliwa monroei Grimshaw, 1989 — Квинсленд
 Hamataliwa nigrescens Mello-Leitao, 1929 — Бразилия
 Hamataliwa nigritarsa Bryant, 1948 — Гаити
 Hamataliwa nigriventris (Mello-Leitao, 1929) — Бразилия
 Hamataliwa obtusa (Thorell, 1892) — Суматра
 Hamataliwa oculata Tang & Li, 2012 — Китай
 Hamataliwa pedicula Tang & Li, 2012 — Китай
 Hamataliwa penicillata Mello-Leitao, 1948 — Гайана
 Hamataliwa pentagona Tang & Li, 2012 — Китай
 Hamataliwa perdita Mello-Leitao, 1929 — Бразилия
 Hamataliwa peterjaegeri Deeleman-Reinhold, 2009 — Борнео
 Hamataliwa pilulifera Tang & Li, 2012 — Китай
 Hamataliwa porcata (Simon, 1898) — Бразилия
 Hamataliwa positiva Chamberlin, 1924 — Мексика
 Hamataliwa pricompta Deeleman-Reinhold, 2009 — Борнео, Суматра
 Hamataliwa puta (O. P.-Cambridge, 1894) — Мексика до Панамы
 Hamataliwa quadrimaculata (Mello-Leitao, 1929) — Бразилия
 Hamataliwa rana (Simon, 1897) — Вест-Индия
 Hamataliwa rostrifrons (Lawrence, 1928) — Намибия, Южная Африка
 Hamataliwa rufocaligata Simon, 1898 — Эфиопия, Сомали
 Hamataliwa sanmenensis Song & Zheng, 1992 — Китай
 Hamataliwa schmidti Reimoser, 1939 — Мексика до Коста-Рики
 Hamataliwa strandi (Lessert, 1923) — Южная Африка
 Hamataliwa subfacilis (O. P.-Cambridge, 1894) — Мексика
 Hamataliwa subhadrae (Tikader, 1970) — Китай, Индия
 Hamataliwa submanca Tang & Li, 2012 — Китай
 Hamataliwa torsiva Tang, Wang & Peng, 2012 — Китай
 Hamataliwa triangularis (Kraus, 1955) — Сальвадор, Панама
 Hamataliwa tricuspidata (F. O. P.-Cambridge, 1902) — Коста-Рика до Гайаны
 Hamataliwa truncata (Thorell, 1897) — Вьетнам
 Hamataliwa tuberculata (Chamberlin, 1925) — Куба
 Hamataliwa unca Brady, 1964 — США
 Hamataliwa ursa Brady, 1970 — Панама
 Hamataliwa vanbruggeni Deeleman-Reinhold, 2009 — Борнео

Hostus
Hostus Simon, 1898
 Hostus paroculus Simon, 1898 — Мадагаскар

Oxyopes
Oxyopes Latreille, 1804
 Oxyopes abebae Strand, 1906 — Эфиопия, Восточная Африка
 Oxyopes acleistus Chamberlin, 1929 — США, Мексика
 Oxyopes aculeatus Bosenberg & Lenz, 1895 — Восточная Африка
 Oxyopes affinis Lessert, 1915 — Восточная Африка
 Oxyopes africanus Strand, 1906 — Эфиопия
 Oxyopes aglossus Chamberlin, 1929 — США
 Oxyopes akakensis Strand, 1906 — Эфиопия, Восточная Африка
 Oxyopes albertianus Strand, 1913 — Конго, Уганда
 Oxyopes algerianus (Walckenaer, 1841) — Марокко, Алжир
 Oxyopes allectus Simon, 1910 — Габон, Гвинея-Бисау
 Oxyopes altifrons Mello-Leitao, 1941 — Бразилия
 Oxyopes amoenus L. Koch, 1878 — Квинсленд
 Oxyopes angulitarsus Lessert, 1915 — Уганда
 Oxyopes annularis Yin, Zhang & Bao, 2003 — Китай
 Oxyopes annulipes Thorell, 1890 — Суматра
 Oxyopes apollo Brady, 1964 — США, Мексика
 Oxyopes arcuatus Yin, Zhang & Bao, 2003 — Китай
 Oxyopes argentosus Simon, 1910 — Гвинея-Бисау
 Oxyopes argyrotrichius Mello-Leitao, 1929 — Бразилия
 Oxyopes armatipalpis Strand, 1912 — Индия
 Oxyopes artemis Brady, 1969 — США
 Oxyopes arushae Caporiacco, 1947 — Восточная Африка
 Oxyopes ashae Gajbe, 1999 — Индия
 Oxyopes aspirasi Barrion & Litsinger, 1995 — Филиппины
 Oxyopes assamensis Tikader, 1969 — Индия
 Oxyopes asterion Simon, 1910 — Гвинея-Бисау
 Oxyopes attenuatus L. Koch, 1878 — Квинсленд, Центральная Австралия
 Oxyopes auratus Thorell, 1890 — Сингапур, Суматра
 Oxyopes aureolus Thorell, 1899 — Камерун
 Oxyopes auriculatus Lawrence, 1927 — Намибия
 Oxyopes azhari Butt & Beg, 2001 — Пакистан
 Oxyopes baccatus Simon, 1897 — Эфиопия
 Oxyopes badhyzicus Mikhailov & Fet, 1986 — Израиль, Туркменистан
 Oxyopes balteiformis Yin, Zhang & Bao, 2003 — Китай
 Oxyopes bantaengi Merian, 1911 — Сулавеси
 Oxyopes bedoti Lessert, 1915 — Восточная Африка
 Oxyopes berlandorum Lessert, 1915 — Восточная Африка
 Oxyopes bharatae Gajbe, 1999 — Индия
 Oxyopes bicorneus Zhang & Zhu, 2005 — Китай
 Oxyopes bifidus F. O. P.-Cambridge, 1902 — Мексика до Панамы
 Oxyopes bifissus F. O. P.-Cambridge, 1902 — Мексика до Коста-Рики
 Oxyopes biharensis Gajbe, 1999 — Индия
 Oxyopes birabeni Mello-Leitao, 1941 — Аргентина
 Oxyopes birmanicus Thorell, 1887 — Индия, Китай до Суматры
 Oxyopes bolivianus Tullgren, 1905 — Боливия
 Oxyopes bonneti Lessert, 1933 — Ангола
 Oxyopes boriensis Bodkhe & Vankhede, 2012 — Индия
 Oxyopes bothai Lessert, 1915 — Эфиопия, Восточная Африка
 Oxyopes bouvieri Berland, 1922 — Эфиопия
 Oxyopes brachiatus Simon, 1910 — Экваториальная Гвинея, Биоко, Конго
 Oxyopes brevis Thorell, 1881 — Ару
 Oxyopes caboverdensis Schmidt & Krause, 1994 — Кабо-Верде
 Oxyopes calcaratus Schenkel, 1944 — Тимор
 Oxyopes campestratus Simon, 1910 — Гвинея-Бисау, Биоко, Сан-Томе
 Oxyopes campii Mushtaq & Qadar, 1999 — Пакистан
 Oxyopes camponis Strand, 1915 — Камерун
 Oxyopes candidoi Garcia-Neto, 1995 — Бразилия
 Oxyopes caporiaccoi Roewer, 1951 — Эфиопия
 Oxyopes carvalhoi Mello-Leitao, 1947 — Бразилия
 Oxyopes castaneus Lawrence, 1927 — Намибия
 Oxyopes ceylonicus Karsch, 1891 — Шри-Ланка
 Oxyopes chapini Lessert, 1927 — Конго
 Oxyopes chiapas Brady, 1975 — Мексика
 Oxyopes chittrae Tikader, 1965 — Индия
 Oxyopes coccineoventris Lessert, 1946 — Конго
 Oxyopes cochinchinensis (Walckenaer, 1837) — Вьетнам
 Oxyopes complicatus Tang & Li, 2012 — Китай
 Oxyopes concolor Simon, 1877 — Филиппины
 Oxyopes concoloratus Roewer, 1951 — Эфиопия
 Oxyopes constrictus Keyserling, 1891 — Бразилия, Гайана
 Oxyopes cornifrons (Thorell, 1899) — Камерун, Гвинея-Бисау
 Oxyopes cornifrons avakubensis Lessert, 1927 — Конго
 Oxyopes cornutus F. O. P.-Cambridge, 1902 — Мексика
 Oxyopes cougar Brady, 1969 — США
 Oxyopes crassus Schmidt & Krause, 1995 — Кабо-Верде
 Oxyopes crewi Bryant, 1948 — Гаити
 Oxyopes daksina Sherriffs, 1955 — Шри-Ланка, Китай
 Oxyopes decorosus Zhang & Zhu, 2005 — Китай
 Oxyopes delesserti Caporiacco, 1947 — Эфиопия, Восточная Африка
 Oxyopes delmonteensis Barrion & Litsinger, 1995 — Филиппины
 Oxyopes dingo Strand, 1913 — Центральная Австралия
 Oxyopes dubourgi Simon, 1904 — Судан, Конго
 Oxyopes dumonti (Vinson, 1863) — Восточная Африка, Мадагаскар до Сейшелл
 Oxyopes elegans L. Koch, 1878 — Квинсленд, Новый Южный Уэльс
 Oxyopes elifaz Levy, 2007 — Израиль, Иордания
 Oxyopes elongatus Biswas et al., 1996 — Индия
 Oxyopes embriki Roewer, 1951 — Эфиопия
 Oxyopes embriki dorsivittatus Strand, 1906 — Эфиопия
 Oxyopes embriki nigriventris Strand, 1906 — Эфиопия
 Oxyopes erlangeri Strand, 1906 — Эфиопия
 Oxyopes exsiccatus Strand, 1907 — Ява
 Oxyopes extensipes (Butler, 1876) — Родригез
 Oxyopes falcatus Zhang, Yang & Zhu, 2005 — Китай
 Oxyopes falconeri Lessert, 1915 — Восточная Африка
 Oxyopes fallax Denis, 1955 — Нигер
 Oxyopes felinus Brady, 1964 — США, Мексика
 Oxyopes flavipalpis (Lucas, 1858) — Западная Африка, Эфиопия, Сомали
 Oxyopes flavus Banks, 1898 — Мексика до Коста-Рики
 Oxyopes fluminensis Mello-Leitao, 1929 — Бразилия
 Oxyopes forcipiformis Xie & Kim, 1996 — Китай
 Oxyopes fujianicus Song & Zhu, 1993 — Китай
 Oxyopes galla Caporiacco, 1941 — Эфиопия
 Oxyopes gaofengensis Zhang, Zhang & Kim, 2005 — Китай
 Oxyopes gemellus Thorell, 1891 — Никобарские острова, Малайзия
 Oxyopes globifer Simon, 1876 — Средиземноморье до Центральной Азии
 Oxyopes gossypae Mushtaq & Qadar, 1999 — Пакистан
 Oxyopes gracilipes (White, 1849) — Австралия, Тасмания, Новая Зеландия
 Oxyopes gratus L. Koch, 1878 — Квинсленд, Центральная Австралия
 Oxyopes gujaratensis Gajbe, 1999 — Индия
 Oxyopes gurjanti Sadana & Gupta, 1995 — Индия
 Oxyopes gyirongensis Hu & Li, 1987 — Китай
 Oxyopes hastifer Simon, 1910 — Гвинея-Бисау
 Oxyopes hemorrhous Mello-Leitao, 1929 — Бразилия
 Oxyopes heterophthalmus (Latreille, 1804) — Палеарктика
 Oxyopes hilaris Thorell, 1881 — Тимор
 Oxyopes hindostanicus Pocock, 1901 — Индия, Пакистан, Шри-Ланка
 Oxyopes hoggi Lessert, 1915 — Восточная Африка, Ангола
 Oxyopes holmbergi Soares & Camargo, 1948 — Бразилия
 Oxyopes hostides Strand, 1906 — Эфиопия
 Oxyopes hotingchiehi Schenkel, 1963 — Китай
 Oxyopes hupingensis Bao & Yin, 2002 — Китай
 Oxyopes idoneus Simon, 1910 — Гвинея-Бисау
 Oxyopes imbellis Thorell, 1890 — Малайзия
 Oxyopes incertus Mello-Leitao, 1929 — Перу, Бразилия
 Oxyopes inconspicuus Strand, 1906 — Эфиопия
 Oxyopes indiculus Thorell, 1897 — Мьянма
 Oxyopes indicus (Walckenaer, 1805) — Индия
 Oxyopes infidelis Strand, 1906 — Эфиопия
 Oxyopes inversus Mello-Leitao, 1949 — Бразилия
 Oxyopes iranicus Esyunin, Rad & Kamoneh, 2011 — Иран
 Oxyopes jabalpurensis Gajbe & Gajbe, 1999 — Индия
 Oxyopes jacksoni Lessert, 1915 — Восточная Африка
 Oxyopes javanus Thorell, 1887 — Индия, Китай до Явы, Филиппины
 Oxyopes javanus nicobaricus Strand, 1907 — Никобарские острова
 Oxyopes jianfeng Song, 1991 — Китай
 Oxyopes jubilans O. P.-Cambridge, 1885 — Каракорум, Пакистан, Китай
 Oxyopes juvencus Strand, 1907 — Шри-Ланка
 Oxyopes kamalae Gajbe, 1999 — Индия
 Oxyopes ketani Gajbe & Gajbe, 1999 — Индия
 Oxyopes keyserlingi Thorell, 1881 — Новая Гвинея
 Oxyopes kobrooricus Strand, 1911 — Ару
 Oxyopes kochi Thorell, 1897 — Мьянма
 Oxyopes kohaensis Bodkhe & Vankhede, 2012 — Индия
 Oxyopes koreanus Paik, 1969 — Корея, Япония
 Oxyopes kovacsi Caporiacco, 1947 — Эфиопия
 Oxyopes kraepelinorum Bosenberg, 1895 — Канарские Острова
 Oxyopes kumarae Biswas & Roy, 2005 — Индия
 Oxyopes kusumae Gajbe, 1999 — Индия
 Oxyopes lagarus Thorell, 1895 — Мьянма
 Oxyopes lautus L. Koch, 1878 — Квинсленд, Центральная Австралия
 Oxyopes lenzi Strand, 1907 — Южная Африка
 Oxyopes lepidus (Blackwall, 1864) — Индия
 Oxyopes licenti Schenkel, 1953 — Россия, Китай, Корея, Япония
 Oxyopes lineatifemur Strand, 1906 — Эфиопия
 Oxyopes lineatipes (C. L. Koch, 1847) — Китай до Филиппин, Суматра, Ява
 Oxyopes lineatus Latreille, 1806 — Палеарктика
 Oxyopes lineatus occidentalis Kulczynski, 1907 — Италия
 Oxyopes longespina Caporiacco, 1940 — Эфиопия
 Oxyopes longetibiatus Caporiacco, 1941 — Эфиопия
 Oxyopes longinquus Thorell, 1891 — Мьянма, Никобарские острова
 Oxyopes longipalpis Lessert, 1946 — Конго
 Oxyopes longispinosus Lawrence, 1938 — Южная Африка
 Oxyopes longispinus Saha & Raychaudhuri, 2003 — Индия
 Oxyopes ludhianaensis Sadana & Goel, 1995 — Индия
 Oxyopes luteoaculeatus Strand, 1906 — Эфиопия
 Oxyopes lynx Brady, 1964 — США
 Oxyopes machuensis Mukhtar, 2013 — Пакистан
 Oxyopes macilentus L. Koch, 1878 — Китай до Австралии
 Oxyopes macroscelides Mello-Leitao, 1929 — Бразилия, Парагвай
 Oxyopes maripae Caporiacco, 1954 — Французская Гвиана
 Oxyopes masculinus Caporiacco, 1954 — Французская Гвиана
 Oxyopes mathias Strand, 1913 — Уганда
 Oxyopes matiensis Barrion & Litsinger, 1995 — Филиппины
 Oxyopes mediterraneus Levy, 1999 — Средиземноморье
 Oxyopes megalops Caporiacco, 1947 — Восточная Африка
 Oxyopes m-fasciatus Piza, 1938 — Бразилия
 Oxyopes minutus Biswas et al., 1996 — Индия
 Oxyopes mirabilis Zhang, Yang & Zhu, 2005 — Китай
 Oxyopes modestus Simon, 1876 — Конго
 Oxyopes molarius L. Koch, 1878 — Квинсленд
 Oxyopes naliniae Gajbe, 1999 — Индия
 Oxyopes nanulineatus Levy, 1999 — Израиль
 Oxyopes nenilini Esyunin & Tuneva, 2009 — Узбекистанm Китай
 Oxyopes nigripalpis Kulczynski, 1891 — Средиземноморье
 Oxyopes nigrolineatus Mello-Leitao, 1941 — Аргентина
 Oxyopes nilgiricus Sherriffs, 1955 — Шри-Ланка
 Oxyopes ningxiaensis Tang & Song, 1990 — Китай
 Oxyopes niveosigillatus Mello-Leitao, 1945 — Аргентина
 Oxyopes notivittatus Strand, 1906 — Эфиопия
 Oxyopes obscurifrons Simon, 1910 — Сан-Томе
 Oxyopes occidens Brady, 1964 — США, Мексика
 Oxyopes ocelot Brady, 1975 — Мексика
 Oxyopes oranicola Strand, 1906 — Алжир
 Oxyopes ornatus (Blackwall, 1868) — Тропическая Африка
 Oxyopes oryzae Mushtaq & Qadar, 1999 — Пакистан
 Oxyopes ovatus Biswas et al., 1996 — Индия
 Oxyopes pallidecoloratus Strand, 1906 — Эфиопия, Конго, Восточная Африка, Мадагаскар
 Oxyopes pallidecoloratus nigricans Caporiacco, 1947 — Восточная Африка
 Oxyopes pallidus (C. L. Koch, 1838) — Вест-Индия
 Oxyopes palliventer Strand, 1911 — Ару
 Oxyopes pandae Tikader, 1969 — Индия
 Oxyopes pankaji Gajbe & Gajbe, 2000 — Индия
 Oxyopes panther Brady, 1975 — США, Мексика
 Oxyopes papuanus Thorell, 1881 — Новая Гвинея, Соломоновы Острова, Квинсленд
 Oxyopes pardus Brady, 1964 — США
 Oxyopes patalongensis Simon, 1901 — Малайзия
 Oxyopes pawani Gajbe, 1992 — Индия
 Oxyopes pennatus Schenkel, 1936 — Китай
 Oxyopes personatus Simon, 1896 — Южная Африка
 Oxyopes pigmentatus Simon, 1890 — Израиль, Йемен
 Oxyopes pingasus Barrion & Litsinger, 1995 — Филиппины
 Oxyopes positivus Roewer, 1961 — Сенегал
 Oxyopes praedictus O. P.-Cambridge, 1885 — Яркенд
 Oxyopes providens Thorell, 1890 — Суматра
 Oxyopes pugilator Mello-Leitao, 1929 — Бразилия
 Oxyopes pulchellus (Lucas, 1858) — Конго
 Oxyopes punctatus L. Koch, 1878 — Квинсленд
 Oxyopes purpurissatus Simon, 1910 — Конго
 Oxyopes quadridentatus Thorell, 1895 — Мьянма
 Oxyopes quadrifasciatus L. Koch, 1878 — Квинсленд
 Oxyopes rajai Saha & Raychaudhuri, 2003 — Индия
 Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) — Палеарктика
 Oxyopes ratnae Tikader, 1970 — Индия
 Oxyopes raviensis Dyal, 1935 — Пакистан
 Oxyopes reddyi Majumder, 2004 — Индия
 Oxyopes reimoseri Caporiacco, 1947 — Восточная Африка
 Oxyopes rejectus O. P.-Cambridge, 1885 — Яркенд
 Oxyopes reticulatus Biswas et al., 1996 — Индия
 Oxyopes rouxi Strand, 1911 — Ару
 Oxyopes royi Roewer, 1961 — Сенегал
 Oxyopes rubicundus L. Koch, 1878 — Новый Южный Уэльс
 Oxyopes rubriventer Caporiacco, 1941 — Восточная Африка
 Oxyopes rubriventer paecilus Caporiacco, 1941 — Эфиопия
 Oxyopes rubrosignatus Keyserling, 1891 — Бразилия
 Oxyopes rufisternis Pocock, 1901 — Шри-Ланка
 Oxyopes rufovittatus Simon, 1886 — Сенегал
 Oxyopes rukminiae Gajbe, 1999 — Индия
 Oxyopes russoi Caporiacco, 1940 — Сомали
 Oxyopes russulus Thorell, 1895 — Мьянма
 Oxyopes rutilius Simon, 1890 — Йемен, Сокотра
 Oxyopes ruwenzoricus Strand, 1913 — Уганда
 Oxyopes ryvesi Pocock, 1901 — Индия, Пакистан
 Oxyopes saganus Bosenberg & Strand, 1906 — Япония
 Oxyopes sakuntalae Tikader, 1970 — Индия
 Oxyopes salticus Hentz, 1845 — США до Бразилии
 Oxyopes saradae Biswas & Roy, 2005 — Индия
 Oxyopes sataricus Kulkarni & Deshpande, 2012 — Индия
 Oxyopes scalaris Hentz, 1845 — Северная Америка
 Oxyopes schenkeli Lessert, 1927 — Конго
 Oxyopes sectus Mello-Leitao, 1929 — Бразилия
 Oxyopes septumatus  Mukhtar, 2013 — Пакистан
 Oxyopes sertatoides Xie & Kim, 1996 — Китай
 Oxyopes sertatus L. Koch, 1878 — Китай, Корея, Тайвань, Япония
 Oxyopes setipes Thorell, 1890 — Борнео
 Oxyopes sexmaculatus Mello-Leitao, 1929 — Перу, Бразилия
 Oxyopes shakilae Mukhtar, 2013 — Пакистан
 Oxyopes shweta Tikader, 1970 — Индия, Китай
 Oxyopes sinaiticus Levy, 1999 — Египт
 Oxyopes singularis Lessert, 1927 — Конго
 Oxyopes sitae Tikader, 1970 — Индия, Андаманские острова
 Oxyopes sjostedti Lessert, 1915 — Эфиопия, Восточная Африка
 Oxyopes sobrinus O. P.-Cambridge, 1872 — Ливия, Израиль
 Oxyopes squamosus Simon, 1886 — Сенегал
 Oxyopes stephanurus Mello-Leitao, 1929 — Бразилия
 Oxyopes sternimaculatus Strand, 1907 — Южная Африка
 Oxyopes strandi Caporiacco, 1939 — Эфиопия
 Oxyopes striagatus Song, 1991 — Китай
 Oxyopes striatus (Doleschall, 1857) — Мьянма до Новой Гвинеи
 Oxyopes subabebae Caporiacco, 1941 — Эфиопия
 Oxyopes subimali Biswas et al., 1996 — Индия
 Oxyopes subjavanus Strand, 1907 — Ява
 Oxyopes submirabilis Tang & Li, 2012 — Китай
 Oxyopes summus Brady, 1975 — Коста-Рика, Панама
 Oxyopes sunandae Tikader, 1970 — Индия
 Oxyopes sushilae Tikader, 1965 — Индия, Китай
 Oxyopes taeniatulus Roewer, 1955 — Бразилия
 Oxyopes taeniatus Thorell, 1877 — Суматра, Ява, Сулавеси
 Oxyopes takobius Andreeva & Tyschchenko, 1969 — Центральная Азия до Китая
 Oxyopes tapponiformis Strand, 1911 — Молуккские острова, Новая Гвинея
 Oxyopes tenellus Song, 1991 — Китай
 Oxyopes tibialis F. O. P.-Cambridge, 1902 — Гватемала, Сальвадор
 Oxyopes tiengianensis Barrion & Litsinger, 1995 — Вьетнам
 Oxyopes tikaderi Biswas & Majumder, 1995 — Индия
 Oxyopes timorensis Schenkel, 1944 — Тимор
 Oxyopes timorianus (Walckenaer, 1837) — Тимор
 Oxyopes toschii Caporiacco, 1949 — Кения
 Oxyopes travancoricola Strand, 1912 — Индия
 Oxyopes tridens Brady, 1964 — США, Мексика
 Oxyopes tuberculatus Lessert, 1915 — Восточная Африка
 Oxyopes tuberculatus mombensis Lessert, 1915 — Восточная Африка
 Oxyopes ubensis Strand, 1906 — Эфиопия
 Oxyopes uncinatus Lessert, 1915 — Восточная Африка
 Oxyopes vanderysti Lessert, 1946 — Конго
 Oxyopes variabilis L. Koch, 1878 — Квинсленд, Центральная Австралия
 Oxyopes versicolor Thorell, 1887 — Мьянма
 Oxyopes vogelsangeri Lessert, 1946 — Конго
 Oxyopes wokamanus Strand, 1911 — Ару
 Oxyopes wroughtoni Pocock, 1901 — Индия, Пакистан
 Oxyopes xinjiangensis Hu & Wu, 1989 — Китай
 Oxyopes zavattarii Caporiacco, 1939 — Эфиопия

Peucetia
Peucetia Thorell, 1869
 Peucetia akwadaensis Patel, 1978 — Индия, Китай
 Peucetia albescens L. Koch, 1878 — Квинсленд
 Peucetia ananthakrishnani Murugesan et al., 2006 — Индия
 Peucetia arabica Simon, 1882 — Греция, Северная, Восточная Африка, Средний Восток
 Peucetia ashae Gajbe & Gajbe, 1999 — Индия
 Peucetia betlaensis Saha & Raychaudhuri, 2007 — Индия
 Peucetia biharensis Gajbe, 1999 — Индия
 Peucetia cayapa Santos & Brescovit, 2003 — Эквадор, Перу
 Peucetia choprai Tikader, 1965 — Индия
 Peucetia crucifera Lawrence, 1927 — Намибия
 Peucetia elegans (Blackwall, 1864) — Индия
 Peucetia flava Keyserling, 1877 — Венесуэла до Аргентины
 Peucetia formosensis Kishida, 1930 — Тайвань
 Peucetia gauntleta Saha & Raychaudhuri, 2004 — Индия
 Peucetia gerhardi Van Niekerk & Dippenaar-Schoeman, 1994 — Западная, Центральная, Восточная Африка
 Peucetia graminea Pocock, 1900 — Индия
 Peucetia harishankarensis Biswas, 1975 — Индия
 Peucetia jabalpurensis Gajbe & Gajbe, 1999 — Индия
 Peucetia ketani Gajbe, 1992 — Индия
 Peucetia latikae Tikader, 1970 — Индия, Китай
 Peucetia lesserti Van Niekerk & Dippenaar-Schoeman, 1994 — Нигер, Кения
 Peucetia longipalpis F. O. P.-Cambridge, 1902 — США до Венесуэлы
 Peucetia longipes Pocock, 1899 — Западная, Центральная Африка
 Peucetia lucasi (Vinson, 1863) — Коморские острова, Мадагаскар
 Peucetia macroglossa Mello-Leitao, 1929 — Колумбия, Бразилия, Гайана
 Peucetia maculifera Pocock, 1900 — Южная Африка
 Peucetia madagascariensis (Vinson, 1863) — Коморские острова, Мадагаскар
 Peucetia madalenae Van Niekerk & Dippenaar-Schoeman, 1994 — Южная Африка
 Peucetia margaritata Hogg, 1914 — Монтебело
 Peucetia myanmarensis Barrion & Litsinger, 1995 — Мьянма
 Peucetia nicolae Van Niekerk & Dippenaar-Schoeman, 1994 — Южная Африка
 Peucetia pawani Gajbe, 1999 — Индия
 Peucetia phantasma Ahmed et al., 2015 — Индия
 Peucetia procera Thorell, 1887 — Мьянма
 Peucetia pulchra (Blackwall, 1865) — Центральная, Южная Африка, Сейшеллы
 Peucetia punjabensis Gajbe, 1999 — Индия
 Peucetia rajani Gajbe, 1999 — Индия
 Peucetia ranganathani Biswas & Roy, 2005 — Индия
 Peucetia rubrolineata Keyserling, 1877 — Панама до Аргентины
 Peucetia striata Karsch, 1878 — Йемен до Южной Африки, Коморские острова, Остров Святой Елены
 Peucetia transvaalica Simon, 1896 — Центральная, Южная Африка
 Peucetia virescens (O. P.-Cambridge, 1872) — Турция, Средний Восток
 Peucetia viridana (Stoliczka, 1869) — Индия до Мьянмы
 Peucetia viridans (Hentz, 1832) — Северная & Центральная Америка, Вест-Индия, Венесуэла
 Peucetia viridis (Blackwall, 1858) — Испания, Африка, Средний Восток; Вест-Индия (introd.)
 Peucetia viveki Gajbe, 1999 — Индия
 Peucetia yogeshi Gajbe, 1999 — Индия

Pseudohostus
Pseudohostus Rainbow, 1915
 Pseudohostus squamosus Rainbow, 1915 — Южная Австралия

Schaenicoscelis
Schaenicoscelis Simon, 1898
 Schaenicoscelis concolor Simon, 1898 — Бразилия
 Schaenicoscelis elegans Simon, 1898 — Бразилия
 Schaenicoscelis exilis Mello-Leitao, 1930 — Бразилия
 Schaenicoscelis guianensis Caporiacco, 1947 — Гайана
 Schaenicoscelis leucochlora Mello-Leitao, 1929 — Бразилия
 Schaenicoscelis luteola Mello-Leitao, 1929 — Бразилия
 Schaenicoscelis viridis Mello-Leitao, 1927 — Бразилия

Tapinillus
Tapinillus Simon, 1898
 Tapinillus caldensis (Garcia-Neto, 1989) — Бразилия
 Tapinillus longipes (Taczanowski, 1872) — Панама до Перу, Бразилия, Французская Гвиана
 Tapinillus purpuratus Mello-Leitao, 1940 — Бразилия
 Tapinillus roseisterni Mello-Leitao, 1930 — Бразилия

Tapponia
Tapponia Simon, 1885
 Tapponia micans Simon, 1885 — Малайзия, Суматра, Борнео

Примечания

  (2014): The world spider catalog, version 14.5. American Museum of Natural History. 

O